Clark Fork steht für:
 Clark Fork (Idaho), eine Stadt in Idaho
 Clark Fork (Fluss), einen Fluss in Montana und Idaho

Siehe auch:
 Clarks Fork Yellowstone River